Seznam občin departmaja Morbihan zajema 261 občin.

(CAL) Communauté d'agglomération of Pays de Lorient, ustanovljena leta 2000.
(CAV) Communauté d'agglomération of Pays de Vannes, ustanovljena leta 2001.
(CAB) Communauté d'agglomération of Côte du Pays Blanc, ustanovljena leta 2003, večji del se nahaj v departmaju Loire-Atlantique.

Morbihan